Die Ethiopian Premier League 2017/18 war die 71. Auflage der Fußballmeisterschaft in Äthiopien. Meister wurde erstmals der Aufsteiger Jimma Aba Jifar. Absteigen mussten die Vereine EEPCO FC, Arba Minch City und der Woldia SC.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

2017 18
Fußballsaison 2017/18